JJG est un sigle qui peut désigner :
 Jean-Jacques Goldman (1951-), un auteur-compositeur-interprète, producteur et guitariste soliste français ;
 Jesse James Garrett, un architecte de l'information particulièrement connu pour son diagramme The Elements of User Experience ainsi que pour l'invention du terme Ajax.

JJG est un code qui peut désigner :
 Aéroport régional de Jaguaruna, l'aéroport desservant la ville de Jaguaruna et la région sud de Santa Catarina au Brésil, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports